Lahti – città nel sud della Finlandia
 Lahti-Saloranta M/26 – mitragliatrice leggera di fabbricazione finlandese 
 Lahti L-35 – pistola finlandese
 Lahti L-39 – fucile anticarro finlandese
 Football Club Lahti – squadra di calcio finlandese
 Aimo Lahti – ingegnere finlandese